Itati kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Itatí (ö),

Argentina 

 Departamento de Itatí, kommun, Corrientes, 
 Itatí (kommunhuvudort), Corrientes,

Brasilien 

 Itati (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar